Der Santaizi Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. April 2018 in Taipeh stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)

2018
ATP Challenger Tour 2018